

СССР и постсоветские страны

США

Pratt & Whitney America

Гражданские

Военные

General Electric Aviation

Гражданские

Военные

Канада

Pratt & Whitney Canada

Франция

SNECMA

Гражданские 
 Семейство двигателей CFM56 (в рамках концерна CFM, совместно с General Electric и Techspace Aero)
 Двигатель CF6 (в рамках концерна CFM, совместно с General Electric и Techspace Aero)
 Семейство двигателей GE90 (совместно с General Electric)
 GP7200 (совместно с Pratt & Whitney America, General Electric, MTU)
 SaM146 (совместно с НПО «Сатурн», Россия)

Военные 
 M53
 TP400 (совместно с MTU и Rolls-Royce plc)
 Larzac (совместно с Turbomeca)
 Atar 9

Великобритания

Rolls-Royce plc

Гражданские 
 TRENT500
 TRENT700
 TRENT800
 TRENT900
 TRENT1000
 RB211
 BR710
 V2500 (совместно с MTU)
 TAY

Германия

MTU Aeroengines

Гражданские 
 V2500 (совместно с Rolls-Royce plc)
 JT8D (совместно с Pratt & Whithney America)
 PW4000 (совместно с Pratt & Whithney America)
 GP7200 (совместно с Pratt & Whitney America, SNECMA, General Electric)
 PW305 (совместно с Pratt & Whitney Canada)
 PW306 (совместно с Pratt & Whitney Canada)
 PW307 (совместно с Pratt & Whitney Canada)

Военные 
 TP400 (совместно с Snecma и Rolls-Royce plc)

Red Aircrafts GMBH 
RED A03, дизельный поршневой 
Red A05, дизельный поршневой

Аргентина

Cicaré

FMA

Примечания 

Списки авиационных двигателей